Adam Wakeman (Windsor, 11 de março de 1974) é o atual tecladista da banda de heavy metal Black Sabbath, e, também, tecladista da banda de Ozzy Osbourne. Antes de ingressar na banda, em junho de 2004, Adam esteve envolvido com os artistas Annie Lennox, Travis, A Company of Snakes, Victoria Beckham e a Atomic Kitten.

Adam é o filho do tecladista do Yes, Rick Wakeman. Ele gravou vários projetos com seu pai como "Wakeman with Wakeman. Também participou do Wakeman's Tour, e apareceu no DVD do Grand Rex, Argentina.

Ligações externas 
 My Space

Tecladistas da Inglaterra
Naturais de Windsor